Atchison megye (Kansas)
 Atchison megye (Missouri)